Ми́клауш Я́цславк (, 3 февраля 1827 года, Новослицы, Саксония — 29 июля 1862 года, Небельчицы, Саксония) — католический священник, лужицкий поэт, сатирик.

Биография 
C 1845 по 1852 года обучался в гимназии города Хомутов. С 1852 года изучал философию и теологию в Лужицкой семинарии в Праге. Изучал светские дисциплины в Малостранской гимназии. Был одним из основателей и председателем серболужицкого студенческого братства «Сербовка». По окончании учёбы возвратился в Лужицу, где служил помощником учителя в Баутцене. После рукоположения в 1854 году в священники служил в различных католических приходах в Лужице. В 1855 году вступил в серболужицкую культурно-просветительскую организацию «Матица сербская».

Публиковал свои стихотворные произведения в серболужицкой периодической печати. Известен как первый лужицкий сатирик.

Сочинения 
 Zaječa zhromadźizna, Jutnička, 1. septembra 1849
 Kuba na prěnim kwasu, satira, TN 14./21./28. februara 1852

Примечания

Литература 
 Jurij Łušćanski: Jacsławk, Mikławš. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 215
 Kito Lorenc, Jurij Łušćanski, Mikławš Jacsławk- Serbska poezija 9, Budyšin : Ludowe nakładnistwo Domowina, 1. nakł. 1980, 47 s., wobr., brošura
 Mikławš Jacsławk, Sorbisches Lesebuch. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig. 1981 Seite 230 uff.
 Josef Páta, Něšto přispomnjenow wo spisowaćelach// Lužickosrbská čítanka

Лужицкие поэты
Выпускники Лужицкой семинарии
Члены Сербовки
Члены Матицы сербо-лужицкой